Jagusch ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Jagusch (* 1976), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Heinrich Jagusch (1908–1987), deutscher Jurist, Senatspräsident beim 3. Strafsenat am Bundesgerichtshof
 Rudolf Jagusch (* 1967), deutscher Schriftsteller
 Walter Jagusch (1912–1981), deutscher Jurist im Reichssicherheitshauptamt